Il toponimo Sarchí può riferirsi a due diversi distretti della Costa Rica nel cantone di Valverde Vega:

Sarchí Norte, capoluogo del cantone
Sarchí Sur

Pagine correlate
 Sarchi